Le terme ligne à retard (ou ligne de retard) est utilisé dans plusieurs domaines :

 en électronique et dans les domaines d'application dérivés, tels que les télécommunications, une ligne à retard est un appareil dans lequel un signal passe de l'entrée à la sortie en une période de temps définie à l'avance ;
 en sonorisation, la ligne à retard, basée sur le même principe, sert à corriger l'écho dans les installations de grande ampleur ;
 en informatique, le terme est souvent employé pour désigner une mémoire à ligne de délai ;
 en optique, une ligne à retard est utilisée pour compenser des différences de chemin optique ;
 en neurobiologie, l'expression est parfois utilisée pour désigner les neurones. Cela tient au fait que, dans certains cas, la transmission des informations au sein du cerveau est mise en attente, comme dans le cas de la localisation de l'origine d'un son, qui se base sur le temps que met ce dernier à atteindre chaque oreille ;
 en simulation informatique, on utilise occasionnellement la méthode TLM pour transmission line modelling, qui implique l'usage d'une ligne à retard bidirectionnelle ;
 en électronique numérique et en traitement numérique du signal, on utilise également un type de ligne à retard, plus précisément la .